Фитцджеймс — фамилия, которую носили потомки внебрачных детей короля Англии Якова II:

 Генри Фитцджеймс, 1-й герцог Альбемарль (1673—1702)
 Джеймс Фитцджеймс, 1-й герцог Бервик (1670—1734) — французский полководец, маршал Франции, старший брат предыдущего
 Фитцджеймс, Франсуа (1709—1764) — его сын, французский прелат и богослов, епископ в Суассоне
 Фитцджеймс, Якоб, герцог де Лириа-и-Херика (1696—1738) — брат предыдущего, английский аристократ, посол Испании в России.
 Эдуард, герцог Фитцджеймс (1776—1838) — правнук 1-го герцога Бервик.